de Engelse naam voor Heilig Kruis
 een aantal plaatsen in de Verenigde Staten:
 Holy Cross (Alaska)
 Holy Cross (Iowa)
 Holy Cross Township (Minnesota)
 Holy Cross FC, een Canadese voetbalclub